Frommbach heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:

 Frommbach (Elte), im Wartburgkreis, Thüringen
 Frommbach (Felchbach), bei Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern
 Frommbach (Kelchsauer Ache), im Frommgrund im Brixental, Tirol
 Frommbach (Dhron), linker Zufluss des Frommbachs (zur Dhron) nach Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch: 
 Frombach